

Persone
 Carmen Di Lauro (1988) – politica italiana
 Cosimo Di Lauro (1973-2022) – criminale italiano
 Gregorio Di Lauro (1929-2012) – attore italiano
 Marco Di Lauro (1980) – criminale italiano
 Marco Di Lauro (1970) – fotografo e fotoreporter italiano
 Paolo Di Lauro (1953) – criminale italiano

Altro
 Clan Di Lauro – sodalizio camorristico di Napoli